

Földrajz
Diószeg (szk. Sládkovičovo), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
Diószeg (rom. Tuta), Románia, Bákó megye
Diószeg, Kistokaj része, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci járás
Bihardiószeg (rom. Diosig), Románia, Bihar megye
Magyardiószeg (szk. Veľký Diosek), a szlovákiai Diószeg része
Németdiószeg (szk. Malý Diosek), a szlovákiai Diószeg része

Személyek
Diószeghy Dániel (1900-1969) kohómérnök, egyetemi tanár, kutatóintézeti igazgató, a korszerű hazai tüzeléstani oktatás és kutatás megalapozója
Diószeghy László (1877-1942) magyar festő, lepkegyűjtő, rovartani szakíró
Diószegi Balázs (1914-1999) Munkácsy Mihály-díjas festőművész
Diószegi István (1930) diplomáciatörténész
Diószegi Kis István (1635–1698) teológiai doktor, református püspök
Diószegi János (Kis János) (?–1782) református lelkész
Diószegi Mátyás (Bonis Mátyás, 17. század) református lelkész
Diószegi Sámuel (?-1713) református lelkész, költő
Diószegi Sámuel (1761-1813) református lelkész
Diószegi Sára, Csokonai Vitéz Mihály édesanyja
Diószegi Vilmos (1923-1972) néprajzkutató, orientalista
Diószegi Szabó Pál (1974) kortárs magyar költő